Le meilleur gardien de l'IHF récompense le meilleur gardien de handball de l'année.

Palmarès 

2004 : Henning Fritz
2005 : David Barrufet
2006 : Thierry Omeyer

gardien